Авишуй ( — Авишуа, в синодальном переводе также Авиуд) — библейский персонаж. Внук иудейского первосвященника Елеазара и сын первосвященника Финееса. Упоминается в книге Паралипоменон () и в Книге Ездры ().

Возможно, был первосвященником при Скинии в Силоме, четвертым в ряду иудейских первосвященников.

По самаритянской традиции, он записал  — древнейшую копию Самаритянского Пятикнижия, относимую к XIII веку до нашей эры (датируется XI—XIV веком н. э.)

Примечания

Ссылки 
 Авишуй — статья в Библейской энциклопедии архимандрита Никифора

Паралипоменон
Книга Ездры